Шилово — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Миньковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кулибаровский сельсовет.

Расстояние до районного центра села имени Бабушкина по автодороге составляет 49 км, до центра муниципального образования Миньково по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Талица, Великий Двор, Заломье.

Население по данным переписи 2002 года — 15 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шилово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)